Osoby:
 Anton Janda – austriacki piłkarz
 Jakub Janda – czeski skoczek narciarski
 Johann Janda – niemiecki rzeźbiarz
 Krystyna Janda – polska aktorka
 Paweł Janda – polski sędzia

Inne:
 Janda (Afganistan) – miejscowość w Afganistanie
 
Zobacz też:
 Bożena Janda-Dębek – polska psycholog
 František Janda-Suk – czeski lekkoatleta